O Campeonato Paulistano de Rugby Série B de 2013 será a 13ª edição da segunda divisão do rugby union do estado de São Paulo. A disputa acontece entre março e outubro, no formato de turno e returno por pontos corridos com oito equipes participantes.

A Federação Paulista de Rugby (FPR), que organiza o torneio, decidiu aumentar o número de equipes da Série A para 2014. Assim, o campeão da Série B será automaticamente promovido, enquanto o vice-campeão disputará uma partida de repescagem contra o último colocado da Série A por uma vaga na principal divisão do Campeonato Paulista em 2014.

Além disso, da mesma maneira que no ano anterior, como todos os integrantes da Série A já integram o Super 10, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o representante do estado de São Paulo virá de uma disputa entre os primeiros da Série B e os vencedores do Campeonato Paulista do Interior de 2013.

Equipes participantes

Jogos

Classificação 
Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

Ver Tambem 
 Campeonato Paulista de Rugby
 Campeonato Paulista de Rugby de 2013

Ligações externas 
 Página oficial da Federação Paulista de Rugby
 Página oficial da Confederação Brasileira de Rugby

B
Rugby de 2013 no Brasil